Escobeta puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
 El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.